Алексе́й Лео́нтьевич Нарочни́цкий (, Чернигов — 14 июня 1989, Москва) — советский историк, академик АПН СССР (1968) и АН СССР (1972), специалист по истории международных отношений, руководитель издания дипломатических документов по внешней политике России XIX века.

Биография 
Родился в семье учителя. Окончил исторический факультет Киевского института народного образования им. М. П. Драгоманова (1930); обучался в аспирантуре исторического факультета МГУ под руководством академика Н. М. Лукина (1934—1937). В 1942 году защитил кандидатскую диссертацию «Внешняя политика якобинской диктатуры».

Преподавал в МГУ (1941—1944), МГИМО (1944—1946; заведующий кафедрой международных отношений), АОН при ЦК ВКП(б)/КПСС (1946—1960; доцент, с 1956 профессор. В 1955 году защитил докторскую диссертацию «Агрессия европейских держав и США на Дальнем Востоке в 1882—1895 гг.». В 1949—1960 годах — заведующий кафедрой новой истории МГПИ им. В. П. Потёмкина, в 1960—1974 годах — заведующий кафедрой новой и новейшей истории МГПИ им. В. И. Ленина; разработал и читал курс историографии внешней политики. Также преподавал на историческом факультете МОПИ им. Н. К. Крупской, в ВПШ при ЦК КПСС и ВДШ при МИД СССР.

В 1946—1960 годах — старший научный сотрудник Института истории АН СССР; с 1957 года — эксперт-консультант МИД СССР, советник I класса, ответственный редактор издания «Внешняя политика России XIX и начала XX вв. Документы Российского министерства иностранных дел» (тт. 1—16, 1960-95). Член КПСС с 1961 года, с 1962 года — главный редактор журнала «Новая и новейшая история», член редколлегии журнала «Научные доклады высшей школы. Исторические науки». Председатель экспертной комиссии по истории ВАК СССР (1963—1968), председатель учебно-методического совета по истории при Министерстве просвещения СССР. После смерти академика В. М. Хвостова в 1972 году возглавил Научный совет «История внешней политики СССР и международных отношений» при Отделении истории АН СССР; член Комиссии по изданию дипломатических документов при МИД СССР (с 1974).

В 1974—1979 годах — директор Института истории СССР АН СССР; с 1979 года заведующий Отделом истории внешней политики СССР и России. Был участником Международных конгрессов исторических наук: в Вене (1965), Москве (1970), Сан-Франциско (1975), Бухаресте (1980), Штутгарте (1985). В 1974—1988 годах был председателем советской части Комиссии историков СССР и СФРЮ, в 1975 году возглавлял советскую делегацию на научной конференции в Югославии. Член Сербской академии наук (1981).

В 1976—1977 годы являлся главным научным консультантом цикла документальных телевизионных фильмов «Наша биография», посвящённых 60-летию Октябрьской революции.

Супруга — Лидия Ивановна (1922—2012), историк; дочери: Наталия (род. 1948) и Екатерина (род. 1959) — историки. Жил в Москве на Гоголевском бульваре, позднее в районе Ленинградского проспекта.

Похоронен на Введенском кладбище (6 уч.).

Научная деятельность 
Рассматривал международные отношения как часть общеисторического процесса, во взаимосвязи с идейными течениями и особенностями внутреннего социально-экономического развития государств. Обосновывая свойственное большинству европейских держав геополитическое стремление к расширению сфер влияния, А. Л. Нарочницкий выступал за взвешенные оценки внешней политики России. Исследовал взаимоотношения европейских стран в период наполеоновских войн, политику ведущих мировых держав на Балканах и Дальнем Востоке в XIX — начале XX вв., в том числе историю русско-китайских и русско-японских отношений.

Ввёл в научный оборот тысячи архивных документов. Автор и редактор более 400 научных публикаций. Соавтор коллективных трудов «История дипломатии» (т. 1, 1941; Сталинская премия в составе авторского коллектива, 1942), «Международные отношения на Дальнем Востоке. 1870—1945» (М., 1951), «Революции 1848—1849 гг.» (М., 1952; премия Президиума АН СССР), «Международные отношения на Дальнем Востоке» (кн. 1-2, 1973), «История народов Северного Кавказа» (т. 1-2, 1988; отв. редактор), «Внешняя политика России (историография)» (1988) и др. При участии А. Л. Нарочницкого подготовлен ряд университетских и школьных учебников по истории и историографии; был научным руководителем более 60 кандидатских диссертаций.

По мнению профессора М. Н. Машкина, «oсобое место во всех работах А. Л. Нарочницкого занимало противодействие нигилистически-враждебным взглядам на внешнюю политику России».

Основные работы 

Книги
 Международные отношения накануне и во время Французской буружазной революции конца XVIII в. (1763—1794). — М., 1946;
 Международные отношения европейских государств с 1794 до 1830 год. — М., 1946;
 Международные отношения европейских государств от Июльской революции до Парижского мира (1830—1856). — М., 1946;
 Международные отношения от Парижского до Франкфуртского мира (1856—1871). — М., 1946;
 Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке (1860—1895). — М., 1956;
 «Внешняя политика России XIX — начала XX вв.: документы Российского министерства иностранных дел» (т. 1—16, 1960—1995; редактор);
 «История народов Северного Кавказа» (т. 1—2, 1988; редактор).
Статьи
 Якобинская республика и нейтральные государства летом 1793 года // Вопросы истории. — 1945. — № 3-4;
 К вопросу о японской агрессии в Корее и причинах японо-китайской войны 1894—1895 гг. // Вопросы истории. — 1950. — № 5;
 Экспансия США на Дальнем Востоке в 50‒70-е годы XIX в. // Исторические записки. 1953. — Т. 44;
 Реакционная американская литература о дальневосточной политике США 1938—1945 годов // Вопросы истории. — 1954. — № 4;
 Встречи советских и датских историков // Вопросы истории. — 1960. — № 3;
 Об историческом значении континентальной блокады // Новая и новейшая история. — 1965. — № 6;
 О преподавании историографии в высшей школе // Вопросы истории. — 1973. — № 6;
 К истории внешней политики России на Дальнем Востоке в XIX в. // Вопросы истории. — 1974. — № 6 (в соавт. с Л. Г. Бескровным);
 Итоги и перспективы изучения истории Югославии в СССР // Вопросы истории. — 1975. — № 7 (в соавт. с Ю. А. Писаревым);
 О теории и методологии истории международных отношений // Вопросы истории. — 1976. — № 2;
 XXV съезд КПСС и задачи изучения отечественной истории // История СССР. — 1976. — № 2 (в соавт. с В. И. Бугановым и В. П. Шерстобитовым);
 Великие державы и Сербия в 1914 г. // Новая и новейшая история. — 1976. — № 4;
 Итоги и перспективы изучения истории внешней политики СССР // История СССР. — 1976. — № 4 (в соавт. с А. Е. Иоффе и В. Я. Сиполсом);
 Балканский кризис 1875—1878 гг. и великие державы // Вопросы истории. — 1976. — № 11;
 Некоторые актуальные проблемы истории советского рабочего класса // История СССР. — 1978. — № 4 (в соавт. с И. Е. Ворожейкиным, А. В. Митрофановой, В. Е. Полетаевым и С. Л. Сенявским);
 Берлинский конгресс, Россия и южные славяне // Новая и новейшая история. — 1979. — № 2;
 Россия и наполеоновские войны за господство над Европой // Вопросы истории. — 1979. — № 4 (переизд. в сборнике: Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986);
 Греческое национально-освободительное движение и Россия // Вопросы истории. — 1980. — № 12 (переизд. в: Балканские исследования: сб. — Вып. 7. — М., 1982);
 Актуальные проблемы истории внешней политики СССР и международных отношений // Вопросы истории. — 1981. — № 10 (в соавт. с Л. Н. Нежинским);
 О характеристике I Сербского восстания 1804—1813 гг. и его месте в истории революций конца XVIII и начала XIX в. // Jyгословенске земле и Рycиjа за време првого српского устанка 1804—1813. — Београд, 1983;
 Новые явления в дипломатии и проблема обеспечения мира в 1919—1939 гг. // Вопросы истории. — 1985. — № 7;
 Австрия между Францией и Россией в 1811—1813 гг. и русская дипломатия // Новая и новейшая история. — 1987. — № 3;
 Историческое значение ленинского Декрета о мире // Новая и новейшая история. — 1987. — № 5;
 Актуальные вопросы изучения истории внешней политики СССР и международных отношений // Вопросы истории. — 1987. — № 122 (в соавт. с Л. Н. Нежинским);
 Испания 1808—1823 гг. глазами российских дипломатов // Вопросы истории. — 1988. — № 2;
 Советско-югославский договор 5 апреля 1941 г. о дружбе и ненападении (по архивным материалам) // Новая и новейшая история. — 1989. — № 1.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Сталинская премия первой степени, 1942 — С. В. Бахрушин, А. В. Ефимов, Е. А. Косминский, А. Л. Нарочницкий, В. П. Потёмкин, В. С. Сергеев, С. Д. Сказкин, Е. В. Тарле и В. М. Хвостов — за коллективный труд «История дипломатии. Т. I». М., 1941.

Примечания

Литература 
 Болховитинов Н. Н., Сказкин С. Д., Хвостов В. М. Алексей Леонтьевич Нарочницкий // Вопросы истории. — 1967. — № 5;
 Гафуров Б. Г., Поляков Ю. А., Романов В. Е., Самсонов А. М. К 70-летию академика А. Л. Нарочницкого // История СССР. — 1977. — № 1;
 Дубинский А. М., Минц И. И., Молодцыгин М. А., Черепнин Л. В. 70-летие академика А. Л. Нарочницкого // Вопросы истории. — 1977. — № 2;
 Академик А. Л. Нарочницкий // Новая и новейшая история. — 1977. — № 2;
 Алексеев А. И., Лебедев Н. И., Самсонов А. М. К 75-летию академика А. Л. Нарочницкого // История СССР. — 1982. — № 1;
 Пиотровский Б. Б., Тихвинский С. Л., Нежинский Л. Н. 75-летие академика А. Л. Нарочницкого // Вопросы истории. — 1982. — № 2;
 Нежинский Л. Н., Орлик О. В., Пиотровский Б. Б. 80-летие академика А. Л. Нарочницкого // Вопросы истории. — 1987. — № 1;
 Ким М. П., Алексеев А. И. К 80-летию академика А. Л. Нарочницкого // История СССР. — 1987. — № 1;
 Алексей Леонтьевич Нарочницкий. М.: Наука, 1988 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. истории; Вып. 18);
 А. Л. Нарочницкий [некролог] // Новая и новейшая история. — 1989. — № 5;
 А. Л. Нарочницкий [некролог] // Вопросы истории. — 1989. — № 8;
 Светачев М. И. Академик Алексей Леонтьевич Нарочницкий (1907—1989) // Новая и новейшая история. — 2001. — № 1;
 100-летие со дня рождения академика А. Л. Нарочницкого // Новая и новейшая история. — 2007. — № 4;
 Коваленко О. Академік О. Нарочницький: Чернігiвский слід // Вісник Чернігiвського державного педагогічного університету. Сер. Историчнi науки. — 2004. — Вип. 27;
 Хевролина В. М. История была его призванием: к столетию со дня рождения академика А. Л. Нарочницкого // Вестник Российской академии наук. — 2007. — Т. 77. — № 3;
 Мясников В. С., Нарочницкая Е. А., Нарочницкая Н. А., Светачев М. И. Нарочницкий Алексей Леонтьевич // Портреты историков. Время и судьбы / под ред. Г. Н. Севостьянова. — Т. 5. — М., 2010.

Ссылки 
 Статья в БРЭ
 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Историк своего Отечества (интервью Н. А. Нарочницкой)
 Личность на фоне эпохи (к столетию академика А. Л. Нарочницкого) (статья в «Литературной России»)
 Рудая Е. Н., Смирнов А. Ф. Школа академика Нарочницкого
 Якобинская республика и нейтральные государства летом 1793 года
 Европейская дипломатия в годы Французской буржуазной республики (1789—1794)
 Дипломатия в годы Термидорианской реакции и Директории (1794—1799)

Историки СССР
Выпускники Киевского университета
Преподаватели МПГУ
Преподаватели МГИМО
Директора Института российской истории РАН
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Московского государственного областного университета
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Члены КПСС
Авторы учебников истории
Похороненные на Введенском кладбище
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Главные редакторы журнала «Новая и новейшая история»